uitgebreid lager onderwijs, een voormalige Nederlandse onderwijsvorm
 Universitaire lerarenopleiding
 ulo (mes) of ulu, een schraap- en snijmes uit Groenland
 ULO-bewaring, het opslaan van goederen bij verlaagd zuurstofgehalte
 Pattani United Libération Organization (Pattani ULO), een bevrijdingsbeweging in Thailand
 Ülo Kaevats, een Estlandse politicus en filosoof
 Ülo Õun, een Estlandse beeldhouwer